Badger Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Badger Pond (Maine), im Piscataquis County
 Badger Pond (New Hampshire), im Belknap County
 Badger Pond (New Hampshire), im Hillsborough County